La B' Katīgoria 2018-2019 è stata la 64ª edizione della seconda serie del campionato cipriota di calcio.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Seconda divisione cipriota